Дума е езикова единица, може да се отнася до:

 дума в езика

Вестници 
 „Дума на българските емигранти“ – български вестник в миналото
 „Дума“ - първоначално партиен вестник на БСП, днес безпартийно ляво издание
 „Нова дума“ – български вестник днес на Иберийския полуостров

Политиката 
 Дума – представително събрание със законодателна или административна власт в Русия
 Държавна дума – горната палата на парламента на днешна Русия

География 
 Дума – град в Сирия